Dividida em várias etapas, a edição 2003 da Liga Sul de Rugby conta com a participação de quatro equipes: 
Curitiba Rugby Clube - PR 
Charrua Rugby Clube - RS 
Desterro Rugby Clube - SC 
UFSC - SC
Mamutes rugby clube - Palotina - PR

Estatísticas da Edição 2003 - Masculino

Tabela de jogos 

Liga Sul de Rugby
Rugby de 2003 no Brasil‎